Mute Records — британский инди-лейбл.
 MUTE (сеть) — файлообменная p2p/f2f сеть.